Bosna i Hercegovina:
 Sjemeć (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Sjemeć (planina), planina u istočnoj Bosni
 Sjemeć (prijevoj), planinski prijevoj u istočnoj Bosni